Die grüne Manuela steht für:

 Die grüne Manuela (Roman), Roman von Clara Ratzka aus dem Jahr 1919
 Die grüne Manuela (1923), deutscher Spielfilm von E. A. Dupont aus dem Jahr 1923